

Населені пункти та їхні частини
 Польська-Весь — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Польська-Весь — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Польська-Весь — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Польська-Весь — частина села Ґавлув у гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки